Третье (укр. Третє) — многозначный термин.

 Третье — село в Устиновском районе Кировоградской области Украины.
 Третье — озеро в Челябинской области, в Красноармейском районе и Копейске, на 5 километров восточнее Челябинска.

См. также